André Santos puede referirse a:

André Clarindo dos Santos, futbolista brasileño.
André Bernardes Santos, futbolista portugués.